BML peut faire référence à :
  ;
 Bibliothèque municipale de Lyon.